Rainer Buchmann ist der Name folgender Personen:

* Rainer Buchmann, deutscher Autotuner und Unternehmensberater, siehe bb Auto 
 Rainer Buchmann (Zahnmediziner) (* 1960), deutscher Parodontologe und Hochschullehrer